Dreamweaver (Дримвивер) — визуальный HTML-редактор компании Adobe.
Изначально разработан и поддерживался компанией Macromedia, вплоть до 8-й версии (2005 год). Следующие версии, начиная с Dreamweaver CS3 (2007), выпускает Adobe.

Версии 
Заметную популярность программа получила начиная с версии MX, выпущенной компанией Macromedia в 2002 году. До этого момента были выпущены версии 1—4, версию 5 компания пропустила. 7-я версия программы получила название Dreamweaver MX 2004, а затем в 2005 году была выпущена Dreamweaver 8. 20 апреля 2007 года уже компания Adobe выпустила более свежую версию под названием Dreamweaver CS3.

На сегодняшний момент последней версией является Dreamweaver CC 2022.

Подсветка синтаксиса 

Начиная с версии 6, Dreamweaver поддерживает подсветку синтаксиса для следующих языков:
 ActionScript
 Active Server Pages (ASP).
 ASP.NET (no longer supported as of version CS4)
 C#
 Cascading Style Sheets (CSS)
 ColdFusion
 EDML
 Extensible HyperText Markup Language (XHTML)
 Extensible Markup Language (XML)
 Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT)
 HyperText Markup Language (HTML)
 Java
 JavaScript
 JavaServer Pages (JSP) (no longer supported as of version CS4)
 PHP: Hypertext Preprocessor (PHP)
 Visual Basic (VB)
 Visual Basic Script Edition (VBScript)
 Wireless Markup Language (WML)

Для пользователей также возможно добавить собственную подсветку синтаксиса. Кроме того, для многих из этих языков доступно автодополнение кода.

История

Актуальная информация 
19 мая 2010 года на конференции Google I/O главный технический директор Adobe Кевин Линч продемонстрировал поддержку стандарта HTML5 в редакторе Dreamweaver CS5, передаёт TechCrunch. «HTML5 — это большой шаг вперед для интернет-видео», — сказал он. Кевин Линч отметил, что Adobe подготовила для Dreamweaver CS5 специальный пакет обновлений с поддержкой HTML5 и CSS3.

Как сообщил представитель Adobe, после установки пакета в Dreamweaver появятся подсказки по тегам HTML5.

Кроме того, разработчики компании Adobe обновили движок WebKit, улучшив поддержку видео и аудио.

См. также 
 Macromedia HomeSite

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Dreamweaver на сайте компании-разработчика.

Редакторы HTML
Dreamweaver
Программное обеспечение для macOS
Браузеры на движке Presto